Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2004 wurden vom 27. Dezember 2003 bis 4. Januar 2004 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 11. Mal organisiert und fand wie in den vorherigen Jahren wieder in der Circus Tavern statt.

Der an Nummer 2 gesetzte Titelverteidiger John Part aus Kanada scheiterte in der dritten Runde gegen Mark Dudbridge. Sieger wurde der Rekordweltmeister Phil Taylor, der sich im Finale gegen seinen Landsmann Kevin Painter durchsetzte. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde bei einer Weltmeisterschaft der PDC ein Finale in einem Sudden Death Leg entschieden.

Turnierverlauf 
Das Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 48 Spielern aus 11 verschiedenen Ländern. In der ersten Runde traten 16 Qualifikanten gegeneinander an. Für die zweite Runde waren die Spieler der Weltranglistenpositionen 25 bis 32 gesetzt. Ab der dritten Runde griffen die besten 16 Spieler der Weltrangliste in das Turnier ein.

Setzliste

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse

Teilnehmer pro Land und Runde

Weblinks 
Ergebnisse

2004
Dartveranstaltung 2003
Dartveranstaltung 2004
Dartwettbewerb in Purfleet